Голямото четене е кампания излъчена по Българската национална телевизия, с цел допитване до българите за техните любими романи. Предаването е базирано на английския формат Голямото четене на Би Би Си. Стартът му в България е даден през 5 октомври 2008 година и завършва на 22 март 2009 година. Гласуването се осъществява чрез ес ем ес, през интернет, по телефон или с писмо. Първоначално са подбрани 100 романа (21 декември, 2008 г.), от които впоследствие са класирани и първите 12.

Класация

Вижте също 
Голямото четене (Унгария)

Външни препратки 
4etene.bnt.bg 

Предавания на БНТ
Българска литература
Основани в България през 2008 година